

Prénom 
Yvette est un prénom féminin dérivé d'Yves.

Variantes 
Ce prénom prend différentes formes selon la langue et le pays, parmi lesquelles : Ivet, Iveta, Iveth, Ivetken, Ivett, Ivetta, Ivette, , , Yevette, Yvedt, Yvetta

Personnalités portant ce prénom 
 Yvette Brelet (1901-1977), pianiste française,
 Yvette Brind'Amour (1918-1992), actrice québécoise,
 Yvette Chauviré (1917-2016), ballerine française,
 Yvette Étiévant (1922-2003), actrice française, 
 Yvette Giraud (1916-2014), chanteuse française,
 Yvette Guilbert (1865-1944), chanteuse française,
 Yvette Horner (1922-2018), accordéoniste française,
 Yvette Roudy (1929-), femme politique française.

Bienheureuse catholique 
 Ivette de Huy († 1157-1228), recluse et mystique, fêtée le 13 janvier.

Autres 

 Yvette, nouvelle de Guy de Maupassant ;
 Yvette, recueil de nouvelles de Guy de Maupassant ;
 Yvette, film muet d'Alberto Cavalcanti, sorti en 1927 ;
 Yvette, film burkinabè de Marie Bassolé et Ferdinand Bassono sorti en 2011 .

 L'Yvette, rivière d'Île-de-France, affluent de l'Orge.

Rue de l'Yvette à Paris , en référence au cours d'eau ;
 (1340) Yvette, astéroïde de la famille d'Éos.

Yvettes peut également désigner
 les Yvettes, mouvement féminin opposé à l'indépendance dans la campagne du référendum québécois de 1980.

Notes et références